Obersteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Obersteiner (1847–1922), österreichischer Neurologe 
 Johann Obersteiner (1824–1896), österreichischer Komponist, Chorleiter, Organist und Lehrer